Wittje ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Wittje (1894–1947), deutscher Politiker (NSDAP), MdR, SS-Mitglied, Chef des SS-Hauptamts (1934–1935)
 Meret Wittje (* 1999), deutsche Fußballspielerin, siehe Meret Felde
 Robert Wittje (1852–1921), Geheimer Regierungsrat, Bürgermeister von Detmold
 Wilhelm Wittje (1880–1946), deutscher Politiker (DDP, DStP, FDP)